Fontanès puede referirse a: 

 Fontanès, comuna francesa situada en Gard.
 Fontanès, comuna francesa situada en Hérault.
 Fontanès, comuna francesa situada en Loira.